Roques se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patrick Roques
 Joseph Roques